Logwin steht für:

 die neue Firma der Thiel Logistik, siehe Logwin AG

Logwin ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Nikolajewitsch Logwin (* 1959), sowjetischer Radsportler
 Tatjana Logwin (* 1974), österreichische Handballspielerin ukrainischer Herkunft